Græsk-tyrkiske krig kan henvise til:

Den græske uafhængighedskrig – mellem græske separatister og det Osmanniske rige 1821−1830
Græsk-tyrkiske krig (1897), også kaldet Tredivedageskrigen, mellem kongeriget Grækenland og Det Osmanniske Rige
Græske front under 1. Balkankrig (1912−1913), mellem Balkanforbundet og Det Osmanniske Rige
Græske front under Den tyrkiske uafhængighedskrig (1919−1923), mellem tyrkiske nationalister mod de allierede 
Græsk-tyrkiske krig (1919−1922), også kaldet Krigen i Lilleasien, en serie militære hændelser, der fandt sted under delingen af det Osmanniske Rige efter 1. verdenskrig